Eriba bezeichnet
 eine Marke der Firma Hymer

Eriba ist der Familienname von
 Kennedy Eriba (* 1990), nigerianischer Fußballspieler